Закаталес има више значења:

 Закаталес, Агва Верде (Искатеопан де Кваутемок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Закаталес (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику